Captiva (Flórida)
Chevrolet Captiva
Captiva - álbum da banda Falling Up

Desambiguação
Desambiguações de topônimos